Cariré kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cariré (kommun), Ceará, 
 Cariré (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar